Орфей e тракийски певец и музикант, основал учение, смятан за най-великия музикант и поет на древността, неговото име носят:

 Орфей — дем (административно-териториална единица) в ном Еврос, Северна Гърция;
 „Орфей“ — опера в пет действия от Клаудио Монтеверди, по либрето на Алесандро Стриджо;
 „Орфей“ — френски филм на Жан Кокто от 1950 г.;
 „Орфей“ — хижа в Западни Родопи;
 Орфей — водопад в Западни Родопи, над Смолян;
 ПАВЕЦ „Орфей“ – електроцентрала в Западните Родопи;
 Орфей – българско радио
 Орфей - жилищен комплекс в Хасково

Вижте също 
 Орфизъм.